Accent TV este un post privat de televiziune din Republica Moldova. Format de principiu - Generalist. Postul TV aparține companiei media Telesistem care mai are in gestiune postul TV - Primul în Moldova. Accent TV retransmite postul tv rus Пятница. Dar are și emisiuni proprii. Acoperire regională în Republica Moldova - Rețele de cablu și IPTV. Dar a emis ca TEST (tv channel) pe Televiziunea Digitală Terestra apoi a fost înlocuit cu Primul in Moldova

Televiziuni din Republica Moldova